Cocă poate însemna:

Cocă (navigație): Forma exterioară a corpului navei, (plural: coci);
Cocă (aluat): Materia primă pentru produse de panificație, de patiserie;
Cocă (copil mic): În graiul copiilor sau ca termen dezmierdător cu care ne adresăm lor.
Coca (Erythroxylum coca) o plantă din frunzele căreia se extrage cocaină

Vezi și 
 Coci: bacterii patogene; ca formă, cocii pot fi sferici, ovoidali, lanceolați sau reniformi;
 Coci: joc cu bile de sticlă.